Pian della Pieve ima više značenja:
 Pian della Pieve, Macerata
 Pian della Pieve, Perugia